Andrzej Wnuk (ur. 1952) – polski bokser
 Andrzej Wnuk (ur. 1975) – polski samorządowiec, prezydent Zamościa
 Andrzej Wnuk – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych